Руслан Карамович Мусаев (; 11 мая 1979) — азербайджанский футболист, полузащитник. Выступал за сборную Азербайджана.

Биография 
Начал взрослую карьеру в 17-летнем возрасте в составе юношеской сборной Азербайджана, игравшей тогда в высшем дивизионе своей страны на правах клуба. В юности недолгое время играл за клубы высшего дивизиона Эстонии — «Лелле СК» и «Тулевик», всего сыграл 10 матчей и забил 2 гола в высшей лиге, а в составе «Лелле» забил 9 голов в 9 матчах переходного турнира между клубами высшего и первого дивизионов. Также провёл два матча в высшем дивизионе Исландии за «Акранес».

После возвращения на родину около трёх лет выступал за клуб «Шафа», в его составе в сезоне 2000/01 стал обладателем Кубка Азербайджана. В ходе сезона 2001/02 перешёл в армейский клуб МОИК. В 2002 году, когда чемпионат Азербайджана был приостановлен из-за конфликта между клубами и федерацией, футболист недолгое время играл во втором дивизионе России за «Терек».

В сезоне 2003/04 начинал играть за «Шафу», но позже перешёл в «Карабах» (Агдам), с которым завоевал бронзовые награды. Проведя два года в «Карабахе», в начале 2006 года перешёл в «Баку», с этим клубом стал чемпионом Азербайджана 2005/06, но в чемпионском сезоне сыграл только 5 матчей. В сезоне 2006/07 выступал за «Олимпик» (Баку) и «Симург» (Закатала), а свой последний сезон на высшем уровне отыграл в составе аутсайдера «Гянджларбирлийи».

Завершил профессиональную карьеру в возрасте 29 лет. По некоторым данным, в 2008 году также выступал в чемпионате Туркмении за «Небитчи».

В национальной сборной Азербайджана дебютировал в неполные 18 лет, 1 марта 1997 года в товарищеском матче против Эстонии, заменив на 80-й минуте Вячеслава Лычкина. Спустя полгода, 11 октября 1997 года в отборочном матче чемпионата мира против Швейцарии впервые вышел в стартовом составе. Всего в 1997—2004 годах провёл 30 матчей за сборную. Также сыграл один неофициальный матч — в 2002 году против олимпийской сборной Ирана.

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 

Футболисты Азербайджана
Игроки сборной Азербайджана по футболу
Игроки ФК «Лелле»
Игроки ФК «Акранес»
Игроки ФК «Шафа»
Игроки ФК «Вильянди»
Игроки ФК МОИК
Игроки ФК «Ахмат»
Игроки ФК «Карабах» Агдам
Игроки ФК «Баку»
Игроки ФК «Шувелян»
Игроки ФК «Симург»
Игроки ФК «Гянджларбирлийи»